Kean steht für:
 Kean (1921), deutscher Stummfilm (1921)
 Kean (Musical), Broadway-Musical (1961)

Kean ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Kean (1811–1868), britischer Theaterschauspieler
 Edmund Kean (1787–1833), britischer Schauspieler
 Ellen Kean (1805–1880), britische Schauspielerin
 Hamilton Fish Kean (1862–1941), US-amerikanischer Politiker
 Jake Kean (* 1991), englischer Fußballspieler
 Jane Kean (1923–2013), US-amerikanische Schauspielerin

 Katja Kean (* 1968), dänische Pornodarstellerin
 Marie Kean (1918–1993), irische Schauspielerin
 Moise Kean (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Robert Kean (1893–1980), US-amerikanischer Politiker
 Simon Kean (* 1989), kanadischer Amateurboxer
 Thomas Kean (* 1935), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Kean junior (* 1968), US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei
 William B. Kean (1897–1981), US-amerikanischer General

KEAN steht für:
 Phifer Airfield (ICAO-Code), Flugfeld von Wheatland (Wyoming), Platte County (Wyoming), Wyoming

Siehe auch:
 Keane (Begriffsklärung)
 Keen
 Kien
 Kiehn
 McKean